UEFA Liga prvaka 2021./22. 67. je sezona najelitnijeg europskog klupskog nogometnog natjecanja, odnosno 30. sezona od kada je natjecanje promijenilo svoj format i preimenovano iz Kupa europskih prvaka u UEFA Liga prvaka. U natjecanju sudjeluje 80 momčadi iz 54 nogometnih saveza. Prošlogodišnji prvak bio je Chelsea.

Natjecanje je osvojio Real Madrid dobivši Liverpool 1:0 u finalnoj utakmici koja je odigrana na stadionu Stade de France u Saint-Denisju.

Momčadi u natjecanju 
U sezoni 2021./2022. ukupno sudjeluje 80 momčadi iz 54 od 55 UEFA-ina saveza (osim Lihtenštajna koji nema domaću ligu). Broj predstavnika svake zemlje određen je rangom njenog nogometnog saveza koji se temelji na UEFA koeficijentima: 

 Zemlje s rangom od 1 do 4 imaju 4 predstavnika
 Zemlje s rangom od 5 do 6 imaju 3 predstavnika
 Zemlje s rangom od 7 do 15 imaju 2 predstavnika
 Zemlje s rangom od 16 do 55 imaju 1 predstavnika (osim Lihtenštajna). Pobjednici UEFA Lige prvaka 2020./21. i UEFA Europske lige 2020./21. imaju osigurano mjesto za ovu sezoni UEFA Lige prvaka u slučaju da se ne kvalificiraju preko njihovog nacionalnog prvenstva.

Zemlje sudionice 
Za ovu sezonu UEFA Lige prvaka, nogometnim savezima se dodjeljuje rang skladu s njihovim UEFA koeficijentom 2020. godine za koji se uzima u obzir učinak njihovih klubova u europskim natjecanjima od 2015./16. do 2019./20.

Raspored momčadi 
Ovo je raspored momčadi za ovu sezonu UEFA Lige prvaka:

Timovi

Kalendar natjecanja

Kvalifikacije

Predeliminacijsko kolo 
Ždrijeb za predeliminacijsko kolo održan je 8. lipnja 2021. u 12:00 po CEST-u. Polufinalne utakmice odigrane su 22. lipnja, a finalna 25. lipnja 2021.

Prishtina koja je pobjednik predeliminacijskog kola, plasirala se u prvo kvalifikacijsko kolo natjecanja, dok su gubitnici polufinalih i finalne utakmice prebačeni u drugo kvalifikacijsko kolo UEFA Europske konferencijske lige 2021./22.

Prvo kvalifikacijsko kolo 
Ždrijeb za prvo kvalifikacijsko kolo održan je 15. lipnja 2021. u 12:00 po CEST-u. Prve utakmice odigrane su 6. i 7. srpnja, a uzvratne 13. i 14. srpnja 2021.

Pobjednici prvog kvalifikacijskog kola igraju drugo kvalifikacijsko kolo UEFA Lige prvake 2021./22., dok gubitnici igraju drugo kvalifikacijsko kolo UEFA Europske konferencijske lige 2021./22.

|-

|}

Drugo kvalifikacijsko kolo 
Ždrijeb za drugo kvalifikacijsko kolo održan je 16. lipnja 2021. u 12:00 po CEST-u. Prve utakmice odigrane su 20. i 21. srpnja, a uzvratne 27. i 28. srpnja 2021.

Pobjednici drugog kvalifikacijskog kola igraju treće kvalifikacijsko kolo UEFA Lige prvake 2021./22. Gubitnici drugog kvalifikacijskog kola igraju treće kvalifikacijsko kolo UEFA Europske lige 2021./22.

|+Put prvaka
|-

|}

|+Put neprvaka
|-

|}

Treće kvalifikacijsko kolo 
Ždrijeb za treće kvalifikacijsko kolo održan je 19. srpnja 2021. u 12:00 po CEST-u. Prve utakmice odigrane su 3. i 4. kolovoza, a uzvratne 10. kolovoza 2021.

Pobjednici trećeg kvalifikacijskog kola igraju doigravanje za plasman u grupnu fazu UEFA Lige prvake 2021./22. Gubitnici trećeg kvalifikacijskog kola koji su bili prvaci igraju doigravanje za plasman u grupnu fazu UEFA Europske lige 2021./22., dok gubitnici trećeg kvalifikacijskog kola koji su bili neprvaci igraju grupnu fazu UEFA Europske lige 2021./22.

|+Put prvaka
|-

|}

|+Put neprvaka
|-

|}

Doigravanje 
Ždrijeb za doigravanje održan je 2. kolovoza 2021. u 12:00 po CEST-u. Prve utakmice odigrane su 17. i 18. kolovoza, a uzvratne 24. i 25. kolovoza 2021.

Pobjednici doigravanja ostvaruju plasman u grupnu fazu UEFA Lige prvake 2021./22, dok gubitnici doigravanja ostvaruju plasman u grupnu fazu UEFA Europske lige 2021./22.

|+Put prvaka
|-

|}

|+Put neprvaka
|-

|}

Grupna faza 
Ždrijeb za grupnu fazu održan je u Carigradu 26. kolovoza 2021. u 18:00 po CEST-u. 32 momčadi podijeljene su u osam grupa po četiri momčadi. Momčadi iz istog nogometnog saveza ne mogu nastupati u istoj grupi.

Prvoplasirani i drugoplasirani svake grupe igraju osminu finala, trećeplasirani igraju doigravanje za završni dio UEFA Europske lige 2021./22., a četvrtoplasirani ispadaju iz svih europskih natjecanja.

Sheriff Tiraspol prvi put igra grupnu fazu UEFA Lige prvaka. Ujedno je i prvi klub iz Moldavije koji igra grupnu fazu UEFA Lige prvaka.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Drugi dio natjecanja

Osmina finala 
Ždrijeb za osminu finala održan je 13. prosinca 2021., prvotno u 12:00 po CET-u. Tijekom izvlačenja desio se niz pogrešaka: Manchester United greškom je uvršten prilikom izvlačenja protivnika Villarreala (tijekom grupne faze oba kluba bila su u Grupi F) te je kasnije bio izvučen; druga je loptica potom izvučena, a njoj je bio Manchester City. U idućem paru, Liverpool je greškom uvršten prilikom izvlačenja protivnika madridskog Atlética (oboje su bili u Grupi B), dok je Manchester United greškom izostavljen. Kasnije tijekom tog dana, UEFA je poništila prvotni ždrijeb zbog „tehničkog problema” s kompjuterom koji je korišten prilikom izvlačenja, stoga je ždrijeb ponovno održan u 15:00 po CET-u.

Originalni, poništeni parovi bili su:
  Benfica –  Real Madrid
  Villarreal –  Manchester City
  Atlético Madrid –  Bayern München
  Red Bull Salzburg –  Liverpool
  Inter Milan –  Ajax
  Sporting CP –  Juventus
  Chelsea –  Lille
  Paris Saint-Germain –  Manchester United

Parovi kasnijeg, konačnog ždrijeba bili su:
  Red Bull Salzburg –  Bayern München
  Sporting CP –  Manchester City
  Benfica –  Ajax
  Chelsea –  Lille
  Atlético Madrid –  Manchester United 
  Villarreal –  Juventus
  Inter Milan –  Liverpool
  Paris Saint-Germain –  Real Madrid

Prve utakmice odigrane su 15., 16. i 23. veljače, a uzvratne 8., 9., 15. i 16. ožujka 2022.

|+
|-

|}

Četvrtfinale 
Ždrijeb za četvrtfinale održan je 18. ožujka 2022. u 12:00 po CET-u. Prve utakmice bit igrane su 5. i 6. travnja, a uzvratne 12. i 13. travnja 2022.

|+
|-

|}

Polufinale 
Ždrijeb za četvrtfinale održan je 18. ožujka 2022. u 12:00 po CET-u, nakon ždrijeba za četvrtfinale. Prve utakmice igrane su 26. i 27. travnja, a uzvratne 3. i 4. svibnja 2022.

|+
|-

|}

Finale 

Finale je igrano 28. svibnja 2022. na Stade de France u Saint-Denisju. Ždrijeb za domaćina iz „administrativnih razloga” održan je 18. ožujka 2022., nakon ždrjebova za četvrtfinale i polufinale.

„Domaćin” (iz administrativnih razloga) određen je dodatnim ždrijebom održanim nakon ždrijeba za četvrtfinale i polufinale.

Statistike 
Statistike ne uključuju kvalifikacijska kola i doigravanja.

Strijelci

Asistenti

Momčad natjecanja 
UEFA je imenovala sljedeće igrače članovima momčadi natjecanja.

Igrač sezone 
  Karim Benzema (Real Madrid)

Mladi igrač sezone 
  Vinícius Júnior (Real Madrid)

Bilješke

Izvori

Vidi još 
 UEFA Europska liga 2021./22.
 UEFA Europska konferencijska liga 2021./22.
 UEFA Superkup 2022.

Vanjske poveznice 

 Službena web-stranica

2021-22